Chelodina colliei  — вид австралийских змеиношеих черепах (Chelodina). Эндемик Австралии.

Распространён в Западной Австралии. Видовое латинское название дано в честь шотландского физика и натуралиста Александра Коли.

Примечания 

Пресмыкающиеся Австралии
Змеиношеие черепахи
Животные, описанные в 1856 году
Коли
Эндемики Австралии